Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1900 i Paris.
<onlyinclude>

Källor 

1900
Olympiska sommarspelen 1900